Oxén puede referirse a:

Oxén (La Bola), lugar de la parroquia de Podentes, concello de La Bola.
Oxén (La Merca), lugar de la parroquia de Olás de Vilariño, concello de La Merca.
Oxén (Monfero), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
Oxén (El Pino), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de El Pino.
Oxén (Villamarín), lugar de la parroquia de Sobreira, concello de Villamarín.